Викто́рия Луи́за Лотт (; род. 12 января 1991, Бромли), более известная под псевдонимом Пи́кси Лотт () — британская певица, автор песен и танцовщица.

Биография 
Лотт родилась в 1991 году в Бромли на юго-востоке Лондона. В возрасте 13 лет она переехала вместе с семьёй в Брентвуд, графство Эссекс.

Её дебютный сингл «Mama Do (Uh Oh, Uh Oh)» вышел в июне 2009 и за короткое время поднялся на первые строчки чартов, в том числе и UK Singles Chart. Её второй сингл, «Boys and Girls», также занял верхние строчки. Дебютный альбом Turn It Up вышел, как и второй сингл в сентябре 2009 года. Альбом очень быстро поднялся на шестое место UK Albums Chart, пять синглов из альбома поднимались на верхние строчки Top 20, а также альбом стал дважды платиновым.

Пикси попробовала себя в разных направлениях. Она стала судьей британского шоу The X Factor, вместо забеременевшей Данни Миноуг, снялась в фильме «Фред» и выпустила свою собственную коллекцию одежды совместно с брендом Lipsy. Также Лотт участвовала в шоу «Британия ищет таланты» в качестве приглашенной гостьи.

В августе 2010 Пикси выпустила в США сингл «Boys and Girls» и выпустила расширенную версию своего дебютного альбома под названием Turn It Up Louder.

7 ноября 2011 года вышел второй студийный альбом Young Foolish Happy. Первым синглом с альбома стала песня «All About Tonight».

Личная жизнь 
С 2010 года состоит в отношениях с моделью Оливером Чеширом. В 2016 году пара объявила о помолвке. Они поженились в соборе Эли 6 июня 2022 года после задержки из-за COVID-19.

Музыкальное влияние 
Пикси говорит, что основное влияние на стиль её пения оказали Мэрайя Кэри и Уитни Хьюстон. На сайте Digital Spy Лотт объяснила, что звучание второго альбома будет более душевным, именно благодаря влиянию творчества этих певиц.

Дискография 
Студийные альбомы

Фильмография

Работа с продюсерами 
С Пикси работали такие знаменитые продюсеры как RedOne, работавший с Леди Гагой и Алексеем Воробьевым, Фил Торнэлли, Грег Керстин, Cutfather и Йонас Йеберг.

Награды и номинации

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 
 
 

Авторы-исполнители Великобритании
Актёры телевидения Великобритании
Исполнители Mercury Records
Дети-певцы Великобритании
Актрисы мюзиклов Великобритании
Поп-вокалисты Великобритании